Parco Nord steht für:

 Parco Nord (Bologna)
 Parco Nord Milano